Шулепово — название нескольких населённых пунктов:
 Шулепово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Шулепово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Шулепово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шулепово — деревня в Тепло-Огаревском районе Тульской области.